Ring 3 kan syfta på
Ring III – en omfartsled norr om Helsingfors
Ring 3 (Köpenhamn) – även kallad O3, en ringväg utanför Köpenhamn (fyrfältsväg med mittremsa, 19 km)
Motorring 3 – en trafikled utanför Köpenhamn (motorväg, 21 km), parallellt med Ring 3
Ring 3 (Odense)
Ring 3 (Oslo) – i Oslo kommun och Bærum kommun, även kallad Riksvei 150 eller Store ringvei
Tredje ring – tidigare benämning på årskurs tre på gymnasiet i Sverige, se Gymnasium (Sverige)

Se även
Hovedstadens Letbane (tidigare kallad Ring 3 Letbane) – en dansk snabbspårväg under byggnad
Ringled